Лептолалаксы () — род бесхвостых земноводных (Anura) семейства рогатых чесночниц.

Список видов 
 Leptolalax alpinus Fei, Ye et Huang, 1991
 Leptolalax arayai Matsui, 1997
 Чесночница Бурре Leptolalax bourreti Dubois, 1983
 Leptolalax dringi Dubois, 1987
 Стройная чесночница Leptolalax gracilis (Günther, 1872)
 Leptolalax hamidi Matsui, 1997
 Малаккская чесночница Leptolalax heteropus (Boulenger, 1900)
 Leptolalax kajangensis Grismer, Grismer et Youmans, 2004
 Leptolalax liui Fei et Ye In Fei, Ye et Huang, 1991
 Leptolalax maurus Inger, Lakim, Biun et Yambun, 1997
 Leptolalax nahangensis Lathrop, Murphy, Orlov et Ho, 1998
 Leptolalax oshanensis (Liu, 1950)
 Оливковая чесночница Leptolalax pelodytoides (Boulenger, 1893)
 Leptolalax pictus Malkmus, 1992
 Leptolalax pluvialis Ohler, Marquis, Swan et Grosjean, 2000
 Leptolalax sungi Lathrop, Murphy, Orlov et Ho, 1998
 Leptolalax tuberosus Inger, Orlov et Darevsky, 1999
 Leptolalax ventripunctatus Fei, Ye et Li In Fei, Ye et Huang, 1991.

Ссылки 
 Google: Картинки (Leptolalax)